В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Дінара Сафіна здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Среботнік 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Магі Серна (2-ге коло)
 Деніса Хладкова (2-ге коло)
 Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
 Катарина Среботнік (фінал)

 Відсутня
 Тіна Писник (1-ше коло)
 Емілі Луа (2-ге коло)
 Віржіні Раззано (чвертьфінал)
 Дінара Сафіна (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2003